Уффенхайм (, ) — административное сообщество () в Германии, в западной части района Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм административного округа Средняя Франкония Республики Бавария. Административное сообщество состоит из девяти общин: одной городской (Уффенхайм), двух ярмарочных (Иппесхайм, Маркт-Нордхайм) и шести сельских.

Администрация по управлению сообществом расположена в Уффенхайме:
 97215 Уффенхайм, Марктплац, 16 ();
 председатель административного сообщества Вольфганг Лампе;
 географические координаты .

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Атлас Баварии
 Топографический атлас Баварии
 Портал Бавария: Административное сообщество Уффенхайм Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim

Административные сообщества Нойштадт-ан-дер-Айш-Бад-Виндсхайм